Никола́й И́льченко: Ильченко, Николай (род. 1963) — советский таджикский легкоатлет.
 Ильченко, Николай Николаевич (род. 1959) — советский и киргизский футболист.
 Ильченко, Николай Петрович (1911—1942) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.